Уитман може да се отнася за:
 Хора
 Сара Хелън Уитман (1803-1878), американска поетеса
 Уолт Уитман (1819-1892), американски поет
 Селища в Съединените щати
 Уитман (Масачузетс)
 Уитман (Минесота)
 Уитман (Небраска)
 Уитман (окръг), окръг във Вашингтон, САЩ